Peterswalde steht für:
 Peterswalde, Ortsteil von Koblentz,  Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

 Peterswalde, Gemeinde im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Pietrzwałd (Ostróda), Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Peterswalde, Ortschaft im Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Piotrowiec (Pieniężno), Gmina Pieniężno, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Peterswalde, Gemeinde im Kreis Stuhm, Westpreußen, seit 1945: Pietrzwałd (Sztum), Gmina Sztum, Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Peterswalde, Gemeinde und Amtsbezirk im Landkreis Schlochau, Pommern, seit 1945: Cierznie (Debrzno), Gmina Debrzno, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Peterswalde, Gemeinde im Kreis Stuhm, Ostpreußen, seit 1945: Pietrzwałd (Sztum), Gmina Sztum, Powiat Sztum, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Peterswalde, Gemeinde im Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Piotraszewo, Gmina Dobre Miasto, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Peterswalde, ehemalige Gemeinde und Amtsbezirk im Kreis Niederung, Regierungsbezirk Gumbinnen, Ostpreußen, siehe Sosnjaki (Kaliningrad)

Siehe auch:
 Peterswald
 Peter Wald